

Patronyme 
Le nom italien Albani provient du nom latin Albinus, dérivé de alba, signifiant blanc ou aube.

Famille 
 famille Albani, le nom de deux illustres familles italiennes ;

Personnalités 
  (1960-1994), actrice espagnole ;
 Elsa Albani (1921-2004), actrice italienne ;
 Emma Albani (1847-1930), soprano canadienne ;
 Francesco Albani (1912-1997), coureur cycliste italien ;
 Francesco Albani dit L'Albane (1578-1660), peintre italien ; 
 Giorgio Albani (1929-2015), coureur cycliste italien ;
 Iman Albani, actrice et mannequin marocaine ;
 Marcella Albani (1899-1959), actrice italienne ;
 Muhammad Nasir-ud-Din al-Albani (1914-1999), théologien musulman albanais spécialiste du hadith ;
 Nicola Albani (né en 1982), footballeur saint-marinais.

Lieux 
 Villa Albani, à Rome ;
 Palais Medolago Albani, à Bergame ;
 Colli Albani - Parco Appia Antica, station de la ligne A du métro de Rome.

Homonymie de patronyme italien